Das Dubai Duty Free Tennis Championships 2011 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai.
Es war als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 14. bis zum 20. Februar 2011 statt

Das Finale im Einzel bestritten Caroline Wozniacki und Swetlana Kusnezowa, das Wozniacki in zwei Sätzen gewann.
Im Doppel gewann die Paarung Liezel Huber / María José Martínez Sánchez in drei Sätzen gegen Lisa Raymond / Samantha Stosur.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Dubai